Linda Maria Forslin, född 30 juni 1980 i Sundsvall, är en svensk skådespelerska och regissör.

Filmografi

Referenser

Externa länkar

Kvinnor
Födda 1980
Levande personer
Svenska skådespelare under 2000-talet
Skådespelare från Sundsvall
Svenska regissörer under 2000-talet
Svenska filmregissörer